A Magyar U18-as labdarúgó-válogatott Magyarország 18 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a Magyar Labdarúgó-szövetség irányít.

Jelenlegi keret 
Vezető edző: Tímár Krisztián 

A következő 18 játékos szerepelt a törökök ellen 2017. április 28.-án 1:0 arányban megnyert felkészülési mérkőzésen Nagyszombatban:

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

legutoljára frissítve: 2017. május 12.
Források:

Hivatkozások

Magyar labdarúgás
U18-as labdarúgó-válogatottak